Land (pluriel Länder, également Bundesland, Bundesländer) est le terme désignant une division administrative dans les pays de langue allemande (un peu comparable avec une région française). Il est fréquemment utilisé en français sans traduction. Il peut également être utilisé en langue française avec la graphie un land, des lands selon l'orthographe rectifiée de 1990.

 Länder de l'Allemagne
 Länder de l'Autriche

En Allemagne, il existe 16 Länder :
 Bade-Wurtemberg : capitale Stuttgart
 Bavière : capitale Munich
 Berlin : capitale Berlin
 Brandebourg : capitale Potsdam
 Brême : capitale Brême
 Hambourg : capitale Hambourg
 Hesse : capitale Wiesbaden
 Mecklenbourg-Poméranie-Occidentale : capitale Schwerin
 Rhénanie-du-Nord-Westphalie : capitale Düsseldorf
 Rhénanie-Palatinat : capitale Mayence
 Sarre : capitale Sarrebruck
 Saxe : capitale Dresde
 Basse-Saxe : capitale Hanovre
 Saxe-Anhalt : capitale Magdebourg
 Schleswig-Holstein : capitale Kiel
 Thuringe : capitale Erfurt

Toponyme 

 Lander, une ville de l'État du Wyoming, aux États-unis ;
 Lander, une municipalité de l'État de Miranda au Venezuela ;
 Comté de Lander, un comté de l'État du Nevada, aux États-unis.

Patronyme 

 Sebastian Lander (1991-), coureur cycliste danois.
 David Lander (1947-2020), acteur américain

Divers 
Lander peut également faire référence à :
 Lander, un prénom masculin basque ;
 Lander, un jeu vidéo développé et édité par Psygnosis ;
 Lander, un terme anglais pour page de renvoi.